«Lazy Afternoon» — песня, написанная 	Джеромом Мороссом и Джоном Ла Тушем в 1954 году для мюзикла «Золотые яблоки»; впоследствии песня стала стандартом.

Альбомы 
 Lazy Afternoon — альбом Барбры Стрейзанд 1975 года.
 Lazy Afternoon — альбом Реджины Белль 2004 года.
 A Lazy Afternoon — альбом Ширли Хорн 1979 года.
 A Lazy Afternoon — альбом Гарольда Лэнда 1995 года.